Краснобор — название населённых пунктов:

Россия 
 Краснобор — село в Ижемском районе Республики Коми.
 Краснобор — бывший посёлок в Порецком районе Чувашии.

См. также 
 Красноборка
 Красноборск
 Красноборский
 Красный Бор